Аци́с и Галате́я (имя Ацис может также передаваться как Атис или Акид):

 Ацис и Галатея — мифологический сюжет, разработанный в «Метаморфозах» Овидия; история любви Ациса и нимфы Галатеи.

 Живопись
 «Ацис и Галатея» — картина Николя Пуссена (1629—1630).
 «Пейзаж с Ацисом и Галатеей» — картина Клода Лоррена (1657).
 Опера
 «Ацис и Галатея» — утерянная опера Марк-Антуана Шарпантье (1678).
 «Ацис и Галатея» — пасторальная опера Жан-Батиста Люлли, написанная по заказу герцога Луи-Жозефа де Вандома (1686).
 «» — драматическая кантата Генделя (Неаполь, 1708).
 «» — пасторальная семи-опера на слова Джона Гея (Лондон, 1731).
 Балет
 «Атис и Галатея» — трагическая пантомима Жан-Батиста де Эсса (Театр итальянской комедии, Париж, 1753).
 «Ацис и Галатея» — балет Франца Хильфердинга на музыку Игнаца Хольцбауэра (Вена, 1753; Санкт-Петербург, 1754).
 «Ацис и Галатея» — балеты Шарля-Луи Дидло на музыку Босси (Лондон, 1797) и Катерино Кавоса (Санкт-Петербург, 1816).
 «Ацис и Галатея» — балеты Льва Иванова и Михаила Фокина на музыку А. В. Кадлеца по либретто В. И. Лангаммера.